Люкин — фамилия.

Известные носители:
 Люкин, Александр Иванович (1919—1968) — советский поэт.  
 Люкин, Анастасия (род. 1989) — американская гимнастка, чемпионка мира, дочь Валерия Люкина.
 Люкин, Валерий Викторович (род. 1966) — советский гимнаст, двукратный олимпийский чемпион.